Wikipedia baskijskojęzyczna – baskijska edycja językowa Wikipedii, założona 7 listopada 2003 roku.

5 lutego 2007 miała ona 15 900 artykułów i była czterdziestą drugą Wikipedią pod względem liczby artykułów. 19 października 2008 Wikipedia baskijskojęzyczna miała 31 009 artykułów.

Linki zewnętrzne 
 Wikipedia baskijskojęzyczna

baskijskojęzyczna